Tricholeiochiton är ett släkte av nattsländor. Tricholeiochiton ingår i familjen smånattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Smånattsländor
Tricholeiochiton